Dénes Péter (1914–1974) Kossuth-díjas gépészmérnök
 Dénes Péter (1960) állattenyésztő üzemmérnök